Венклі — муніципалітет у Франції
 Венклі — село в Азербайджані